Израильская хоккейная лига в сезоне 2021/2022 — это 31-й сезон чемпионата ИзХЛ.

Составы команд

Команды сезона 2021/22

Группа А

Группа В

Регулярный чемпионат  
 Команда Ниндзяс Холон снялась с турнира

Таблица

Результаты

Протоколы матчей 

 01. 19.11.2021 Ришон Дэвилз — Тайгерс 12:2 (2:2, 4:0, 6:0)
 02. 03.12.2021 Ришон Дэвилз — Ниндзяс Холон 5:0 (Техническое поражение)
 03. 06.12.2021 Петах-Тиква Уингс — Тайгерс 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
 04. 11.12.2021 Петах-Тиква Уингс — Ришон Дэвилз 1:6 (1:1, 0:1, 0:4)
 05. 16.12.2021 Маккаби Цеирей Метула — ХК Бат-Ям 6:4 (2:1, 3:2, 1:1)
 06. 16.04.2021 Маккаби Цеирей Метула — Ниндзяс Холон 5:0 (Техническое поражение)
 07. 20.12.2021 ХК Бат-Ям — Тайгерс 5:3 (2:1, 3:2, 0:0)
 08. 29.12.2021 ХК Бат-Ям — Петах-Тиква Уингс 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
 09. 08.01.2022 ХК Бат-Ям — Ниндзяс Холон 7:3 (4:0, 3:0, 0:3)
 10. 17.01.2022 ХК Бат-Ям — Тайгерс 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
 11. 19.01.2022 ХК Бат-Ям — Ниндзяс Холон 8:0 (5:0, 2:0, 1:0)
 12. 22.01.2022 Ришон Дэвилз — ХК Бат-Ям 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
 13. 05.02.2022 Ришон Дэвилз — ХК Бат-Ям 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
 14. 07.02.2022 Петах-Тиква Уингс — Ниндзяс Холон 7:4 (4:0, 2:2, 1:2)
 15. 14.02.2022 ХК Бат-Ям — Петах-Тиква Уингс 5:6 (3:1, 1:2, 1:3)
 16. 04.03.2022 Тайгерс — Ришон Дэвилз 1:11 (0:4, 1:3, 0:4)
 17. 07.03.2022 Тайгерс — Петах-Тиква Уингс 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)
 18. 12.03.2022 Маккаби Цеирей Метула — Тайгерс 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
 19. 17.03.2022 Маккаби Цеирей Метула — Петах-Тиква Уингс 5:0 (Техническое поражение)
 20. 28.03.2022 Тайгерс — Ниндзяс Холон 5:0 (Техническое поражение)
 21. 28.03.2022 Ришон Дэвилз — Маккаби Цеирей Метула 7:4 (1:1, 2:1, 4:2)
 22. 07.04.2022 Маккаби Цеирей Метула — ХК Бат-Ям 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
 23. 07.04.2022 Петах-Тиква Уингс — Ришон Дэвилз 2:8 (1:2, 0:4, 1:2)
 24. 02.05.2022 Ришон Дэвилз — Ниндзяс Холон 5:0 (Техническое поражение)
 25. 02.05.2022 Маккаби Цеирей Метула — Ниндзяс Холон 5:0 (Техническое поражение)
 26. 02.05.2022 Тайгерс — Ниндзяс Холон 5:0 (Техническое поражение)
 27. 02.05.2022 Петах-Тиква Уингс — Ниндзяс Холон 5:0 (Техническое поражение)
 28. 14.05.2022 Маккаби Цеирей Метула — Ришон Дэвилз 5:0 (Техническое поражение)
 29. 02.06.2022 Маккаби Цеирей Метула — Петах-Тиква Уингс 5:0 (Техническое поражение)
 30. 13.06.2022 Тайгерс — Маккаби Цеирей Метула 5:0 (Техническое поражение)

Плей-Офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Архивная копия турнира
 
 
 
 Игры команды Ришон Дэвилз
 Игры команды Маккаби Метула
 Игры команды ХК Бат-Ям
 Игры команды Тайгерс
 Игры команды Уингс Петах-Тиква
 Игры команды Ниндзяс Холон

Израильская хоккейная лига
2021 год в хоккее
2022 год в хоккее